Пол (Поул, Поль) Фредерик Йёнсен (; 18 ноября 1898, о. Сувурой, Фарерские острова — 27 июня 1970, там же) — фарерский , , , .

Биография 
С 14-летнего возраста, как и большинство его сверстников, рыбачил. Окончил в 1917 году педагогическую школу в Торсхавне. С 1919 по 1927 и с 1947 по 1949 годы — учительствовал в школах Фарерских островов.

Занимался фермерством и литературной деятельностью.

Творчество 
Дебютировал в 1924 году, издав свой первый сборник стихов «Gaman og álvara» («Новизна и серьезность»). Это был второй сборник стихов на фарерском языке, опубликованный на Фарерах.

Известен своими едкими сатирическими стихами и любовной лирикой.

Занимался переводами на фарерский язык поэзии Генриха Гейне и Роберта Бёрнса.

Избранные произведения 
 1924 Gaman og álvara;
 1942 Millum heims og heljar;
 1955 Lívsins kvæði;
 1963 Seggjasøgur úr Sumba I;
 1967 Ramar risti hann rúnirnar;
 1988 Gaman og álvara
 2012 Heilsan Pól F.

Награды 
 1963 — Литературная премия Фарерских островов им. Якобсенса (Mentanarvirðisløn M. A. Jacobsens).

Память 
В 2007 года недалеко от его дома на о. Сувурой установлен мемориальный камень в честь П. Йёнсена.

Примечания

Литература 
 W. Glyn Jones: Faroese literature, w: Sven Hakon Rossel (red.), A History of Danish Literature , 1992. s. 568—569

Ссылки 
 Poul F. Joensen

Фарерские писатели
Фарерские поэты
Детские писатели Фарерских островов
Сатирики Фарерских островов
Поэты-песенники